10001–10500. • 10501–11000.

A Naprendszer kisbolygóinak listája